Осада Динабурга — одно из первых событий русско-шведской войны 1656—1658 годов. 18 июля 1656 года русская армия во главе с царём Алексеем Михайловичем осадила шведскую крепость Динабург. 31 июля, во время ночного штурма, продолжавшегося полтора часа, русские войска ворвались в город и пошли на приступ верхнего замка, перебив всех защитников.

После взятия города Алексей Михайлович велел возвести в Динабурге православную церковь, а город переименовать в Борисоглебск. Взятию Динабурга последовало взятие Кокенгаузена.

См. также 
 Борисоглебское сражение

Примечания

Литература 
 Николай Шефов. Битвы России. Военно-историческая библиотека. — , 2002.

Сражения в Латвии
История Даугавпилса
Русские в Латвии
Осады 1656 года